Подводные лодки проекта 671РТМ(К) «Щука» — серия советских торпедных атомных подводных лодок второго поколения. Разработана под руководством главного конструктора Г. Н. Чернышёва. Является дальнейшей модификацией проекта 671 «Ёрш» на базе проекта 671РТ «Сёмга». Всего на верфях Комсомольска-на-Амуре и Ленинграда были построены: по проекту 671 РТМ — 21 корабль, по проекту 671РТМК — 5 кораблей. Эти подводные лодки отличались сравнительно небольшим уровнем внешнего шума, и по этому показателю были близки к американским атомным подлодкам типа «Лос-Анджелес».

Представители 

Примечание: «*» обозначает лодки модификации РТМК.

История службы 
«Щуки» служили основой многоцелевого атомного подводного флота СССР (позднее — России) в 1980-х и начале 1990-х годов. На флоте проект считался крайне удачным, моряки любили эти корабли за высокие характеристики, удобство, надёжность. Ни один корабль не был потерян, ни на одном не было серьёзных аварий. На западе за элегантный вид и внушительность этот проект получил уважительное название «Чёрный принц».

Одной из наиболее ярких страниц службы этих кораблей стало участие в операциях «Апорт» в 1985 году и «Атрина» в 1987.

На закате службы этих кораблей произошёл получивший широкую огласку инцидент. 29 февраля 1996 года во время учений флота НАТО после успешно выполненного задания по обнаружению подлодок условного противника, на связь с кораблями вышла необнаруженная российская подлодка с просьбой о помощи. Вскоре, в середине ордера кораблей НАТО всплыла подводная лодка, опознанная британскими моряками как проект 971 «Щука-Б». Один из членов экипажа лодки нуждался в срочной медицинской помощи из-за перитонита, развившегося после операции по удалению аппендикса, в источниках часто указывается причина болезни — острый приступ аппендицита. Больной подводник был доставлен на британский эсминец «Глазго», а оттуда вертолётом типа «Линкс» его отправили в госпиталь. Британская пресса освещала этот случай, а газета «Таймс» отметила, что это была демонстрация незаметности российских подводных лодок. Британские моряки тогда ошиблись: перед ними была АПЛ К-448 «Тамбов» проекта 671РТМК, а не «Щука-Б».

Главкомат ВМФ России решил списать все устаревшие атомные подводные лодки проекта 671РТМ «Щука», последняя из которых была построена в 1992 году. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ВМФ, военным были представлены несколько вариантов модернизации кораблей, но ни один из них не позволяет избавить подлодки от главного недостатка ─ шумности. Согласно принятому решению, списание устаревших подлодок проекта «Щука» должно было завершиться до 2015 года.

В 2013 году МЦАПЛ Б-388 «Петрозаводск» выведена из состава флота, в декабре 2015 года объявлен тендер на утилизацию.

По состоянию на январь 2016 года, в составе ВМФ РФ находились три подводные лодки проекта 671РТМК — Б-414 «Даниил Московский», Б-138 «Обнинск», а также находящаяся в ремонте Б-448 «Тамбов». Все три подводные лодки базируются на Северном флоте и входят в состав 7-й и 11-й дивизий подводных лодок. По состоянию на январь 2018 года в строю находится только Б-138 «Обнинск». Б-448 «Тамбов» проходит процедуру восстановления технической готовности, а Б-414 «Даниил Московский» находится в резерве второй категории.

Сноски и источники

Ссылки 
 ПЛАТ — Проект 671РТМ(К) «Щука»
 http://www.lenta.ru/articles/2006/09/08/black/

Типы кораблей в составе ВМФ России